Okręty US Navy o nazwie USS "Java":
  był 44 działową fregatą. W służbie w latach 1815-42.
 "Java" był nazwą przeznaczoną dla slupa wojennego, którego budowę rozpoczęto w stoczni nowojorskiej w 1863. Jednak budowy nie ukończono, kadłub rozebrano w 1884.

Java